Rue des Orphelins peut désigner :

 la Rue des Orphelins à Reims,
 la Rue des Orphelins à Strasbourg,